Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Drain, település Oregonban
 Franciaország
 Drain, település Maine-et-Loire megyében

Művészet
 Drain STH, feloszlott stockholmi női rockegyüttes
 Drain, C. B. Cebulski képregénye